Sultan-Ahmed-Moschee () bezeichnet folgende Moscheen:

 Sultan-Ahmed-Moschee (Berlin), Deutschland, 
 Sultan-Ahmed-Moschee (Billstedt), Hamburg-Billstedt, Deutschland, 
 Sultan-Ahmed-Moschee (Bruchsal), Bruchsal, Deutschland, DITIB, 
 Sultan-Ahmed-Moschee (Bochum), Bochum-Dahlhausen, Deutschland, DITIB, 
 Sultan-Ahmed-Moschee (Delft), Delft, Niederlande, 1995 erbaut 
 Sultan-Ahmed-Moschee (Köln), Köln-Mülheim, Deutschland, 
 Sultan-Ahmed-Moschee, Istanbul, Türkei (Blaue Moschee)
 Sultan-Ahmed-Moschee (Zenica) (Sultan Ahmedova džamija), Zenica, Bosnien, 1676 erbaut 

Sultan-Ahmed-Moscheen